Ю́рий Никола́евич Миха́йлик (род. 19 ноября 1939, Ушумун, ныне Магдагачинский район Амурской области) — русский прозаик и поэт, журналист.

Биография 
Вырос в Одессе. Окончил филологический факультет Одесского университета (1961), работал в местных газетах.

Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Огонёк», «Радуга» (Киев), «Дерибасовская-Ришельевская», «Артикль» и других изданиях.

Автор двенадцати книг стихов и пяти книг прозы.

С 1964 по 1975 годы под руководством Михайлика работала общегородская литстудия при Дворце студентов (ответственный секретарь — Ким Каневский). Среди членов студии — А. Бейдерман, Б. Владимирский, И. Розов, Я. Топоровский, О. Скибина, А. Цветков, Л. Заславский, Г. Гордон; позднее — Б. Херсонский, Б. Вайн, В. Зеликовский, Т. Пахомова, М. Малеев, А. Гланц и другие. 

В 1980-е годы вёл литературную студию «Круг», в которую входили неофициальные одесские поэты и прозаики: Бальмина, Рита Дмитриевна; Бодылев Валерий, Верникова, Белла Львовна; Вершинин, Лев Рэмович; Галушко Андрей, Гланц, Анатолий Франкович; Гойхман Сусанна и Феликс, Дризо Владимир, Ильницкая, Ольга Сергеевна; Kaминский Илья, Лукаш, Павел; Мартынова Татьяна; Межурицкий, Петр; Сон Анна, Стреминская (Божко) Анна,Томашевский Олег, Четвертков, Сергей; Юхимов Валерий,  Ярмолинец, Вадим, Саша Штрайхер,  и другие. 

Составитель антологии неофициальной одесской поэзии «Вольный город» (Одесса, 1991) и сборника стихов одесских поэтов «Глаголы настоящего времени» (Киев, 2013).

Его дочь Елена (род. 22 апреля 1970) — поэтесса, филолог, переводчица, одна из ведущих исследователей прозы Варлама Шаламова. 

С 1993 года вместе с семьёй переехал в Сидней.

Цитаты

Библиография 
 Север — Юг. Стихи. — 1966
 Честно и храбро. Роман. — Одесса: Маяк, 1988
 Таласса. Стихи и поэма. — Одесса: Маяк, 1989
 Сегодня и навсегда. Стихотворения. — К.: Днипро, 1990
 Окаменевшее море. Стихи. — М.: Радуга, 2001
 Край моря. Одесса: Изд-во Друк, 2001
 Звезда морей. Стихи. М.: Библиотека «Огонек», 2008

Примечания

Ссылки 
 Сайт Юрия Михайлика и книга "Уходя в полутьму налегке"
 
 
 в одесском альманахе «Дерибасовская — Ришельевская»
 в Интернет-журнале «Артикль» № 10. Тель-Авив, май 2007
 «Мы занимаемся прежде всего и по преимуществу литературой…» (интервью Сергея Главацкого с Юрием Михайликом)

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Русские поэты
Персоналии:Одесса:Литература
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Родившиеся в Магдагачинском районе